In Österreich existierten von den 1930er Jahren bis in die 1980er Jahre zahlreiche Mittelwellen-Kleinsender, welche insbesondere für die Rundfunkversorgung von Städten im Alpenraum dienten.

Geschichte 
Nach dem „Anschluß“ Österreichs an das damalige Deutsche Reich wurden ab 1938 zuerst in Bruck/Mur, Eisenerz, Judenburg, Leoben, Mürzzuschlag, Kötschach, Radenthein, Spittal/Drau, Villach und Lienz Mittelwellen-Kleinsender mit einer Leistung von je 100 Watt in Betrieb genommen, um den Rundfunkempfang in diesen Orten zu verbessern. Sie blieben auch nach Ende des Zweiten Weltkrieges in Betrieb.

1949 plante die Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung den Aufbau weiterer Kleinsender, was aber vom Nachrichten-Exekutivkomitee der Alliierten zuerst nicht genehmigt wurde.

Wegen der ungünstigen Frequenzzuteilungen für die österreichischen Mittelwellen-Großsender beim Kopenhagener Wellenplan konnte man ab 1950 doch mit der Errichtung von weiteren Mittelwellen-Kleinsendern in österreichischen Gebirgsorten beginnen.

So wurde in diesem Jahr beim Postamt Bludenz und 1952 bei der Sparkasse in Schruns und dem Postamt in Mayrhofen ein solcher installiert, den bald weitere Anlagen an weiteren Orten folgten. Sie dienten hauptsächlich zur Verbreitung des ersten Radioprogramms, hatten eine Leistung zwischen 10 Watt und 200 Watt und waren in Gleichwellennetzen zusammengefasst. Ihre Reichweite betrug meist nur wenige Kilometer.

Mit der zunehmenden Verbreitung des UKW-Rundfunks verloren diese Sender an Bedeutung und wurden in den 1980er Jahren stillgelegt.

1962 in Betrieb befindliche Mittelwellen-Kleinsender in Österreich 

Auflistung der Mittelwellen-Kleinsender (Sendeleistung unter 1 kW) in Österreich, welche 1962 in Betrieb waren.

Weblinks 
 Kleine Sender - große Wirkung; Neue Zeit, 2. Juni 1949, auf ANNO
 Kein Ersatz für Sender Alpenland; Neue Zeit, 24. Juni 1949, auf ANNO

Einzelnachweise 

Historische Sendeanlage
Sendeanlage in Österreich
Mittelwellensendeanlage